Михаи́л Яковлевич Ка́рпов:
 Карпов, Михаил Яковлевич — лауреат Сталинской премии.
 Карпов, Михаил Яковлевич (1898—1937) — советский писатель.